Педро Суарес (архієпископ Компостельський)
 Педро Суарес (футболіст)